Николай Дмитриевич Малюков (? — 1918) — участник Гражданский войны и революционных событий на Алтае,один из руководителей обороны Барнаула.

Прапорщик запасного полка в Барнауле. В 1918 г. председатель гарнизонного комитета, затем — Совета солдатских депутатов. Руководил обучением отрядов барнаульской Красной гвардии. Талантливый оратор, часто выступал на митингах, вел агитацию за передачу власти Советам.

В 1-й половине 1918 года — комиссар по продовольствию, председатель губисполкома.

Во время восстания Чехо-словацкого корпуса в мае 1918 года пытался организовать оборону Барнаула. 15 июня 1918 года арестован и в тот же день публично расстрелян без суда и следствия.

Память 

Имя Малюкова носит улица в Нагорной части Барнаула.

Литература 
 Энциклопедия Алтайского края: В 2-х томах. Том 2. — Барнаул: Пикет, 1997. — c. 218.

Большевики
Персоналии:Барнаул
Казнённые революционеры
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году